Khordha ist eine Stadt im Osten des indischen Bundesstaats Odisha.

Khordha besitzt seit dem 31. August 2000 den Status einer Municipality und ist in 22 Wards gegliedert. Zuvor trug die Stadt den Namen Khurda. Das Stadtgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 25,84 km².
Seit Gründung des gleichnamigen Distrikts am 1. April 1993 ist Khordha dessen Verwaltungssitz.

Lage 
Khordha liegt in der Küstenebene 23 km südwestlich von Bhubaneswar, der Hauptstadt von Odisha.
Die nationale Fernstraße NH 5, die entlang der Ostküste Indiens verläuft, führt durch die Stadt.

Einwohner 
Beim Zensus 2011 hatte Khordha 46.205 Einwohner. Das Geschlechterverhältnis betrug 930 Frauen auf 1000 Männer.

Klima 
Das Klima in Khordha ist tropisch. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 27,2 °C. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 1428 mm. Zwischen Juni und Oktober treten die meisten Regenfälle auf. In dieser Zeit besteht in der Region die Gefahr von Zyklonen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Municipality in Odisha
Distrikt Khordha